Knauss oder Knauß ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Knauß (* 1965), österreichisch-slowenischer Skirennläufer
 Bernhard Knauss (Kunsthistoriker) (* 1896), deutscher Kunsthistoriker
 Erwin Knauß (1922–2013), deutscher Sozial- und Kulturwissenschafter
 Florian Knauß (* 1963), deutscher Klassischer Archäologe
 Friedrich von Knauss (1724–1789), deutscher Automatenbauer und Erfinder
 Gerhard Knauss (1928–2020), deutscher Philosoph
 Günther Knauss (1943–2022), deutscher Eishockeytorwart und Kommunalpolitiker
 Gustav Knauß (1880–??), deutscher Jurist und Staatsanwalt
 Hans Knauß (* 1971), österreichischer Skirennläufer und Motorsportler
 Heinrich Knauss, deutscher Klavierbauer
 John Atkinson Knauss (1925–2015), US-amerikanischer Meteorologe und Ozeanograf
 Jürgen Knauss (* 1938), deutscher Unternehmer und Fotograf
 Lena Knauss (* 1984), deutsche Regisseurin
 Melania Knauss (* 1970), slowenisches Model, siehe Melania Trump
 Philipp Knauss (* 1974), deutscher Filmproduzent und Drehbuchautor
 Robert Knauss (1892–1955), deutscher General
 Rudi Knauss (* 1957), deutscher Schauspieler
 Sarah Knauss (1880–1999), US-amerikanische Altersrekordlerin
 Sibylle Knauss (* 1944), deutsche Schriftstellerin
 Wolfgang Knauss (* 1933), US-amerikanischer Ingenieurwissenschaftler

Siehe auch:
 Knaus